Timar je lahko:
 Timar, Črna gora
 Timar (Otomansko cesarstvo)